Жидовка — оскорбительное, уничижительное определение женщины-еврейки.

В искусстве 
 «Жидовка» (фр. La Juive; также шла под названиями «Еврейка», «Дочь кардинала», «Иудейка») ― опера в пяти действиях Фроманталя Галеви на либретто Эжена Скриба.
 «Жидовка» ― рассказ Александра Куприна, опубликованный в 1904 году.

Топоним 
 Жидовка — до 1925 г. название села Червоносёлка в Овручском районе Житомирской области.